For God and Country может означать:

 , книга . 2005 год.
 , книга Дэниэла Рейеса. 2009 год.
 For God and Country, альбом Долли Партон.
 , альбом Good Riddance.
 , 12 эпизод 4 сезона сериала Убойный отдел (телесериал, 1993).
 «For God and Country», песня с альбома Zeitgeist Smashing Pumpkins.
 «For God and Country», рабочее название фильма Цель номер один.
 «For God and Country», рабочее название телесериала Отважные.
 Pro aris et focis